Михаил Христофорович Чаманов (настоящая фамилия — Чаманян) () (7 апреля 1908, Ахалцихе, Российская империя — 19хх) — советский и армянский драматург, партийный деятель и сценарист, заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1966).

Биография 
Родился 7 апреля 1908 года в Ахалцихе. После окончания средней школы поступил сначала в Высшую партийную школу при ЦК КПСС, а затем на сценарный факультет ВГИКа, которые оба окончил успешно. До 1929 года работал в должности рабочего, начиная с 1929 года связал свою жизнь с кинематографом, сначала в качестве электроосветителя, затем в должностях ассистента и помощника режиссёра, далее стал режиссёром и сценаристом научно-популярного кинематографа, но также написал несколько сценариев для художественного кинематографа. С 1942 по 1948 год работал журналистом, дипломатическим работником МИДа Армянской ССР, партийным работником ЦК КП Армянской ССР. В качестве драматурга написал ряд пьес.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Фильмография

Сценарист 
 1929 — Гляди в оба
 1949 — Девушка Араратской долины
 1957 — Кому улыбается жизнь
 1968 — Встреча на выставке

Членство в обществах 
 Член Союза писателей СССР.

Ссылки 

Драматурги Армении
Драматурги СССР
Сценаристы Армении
Сценаристы СССР
Выпускники сценарного факультета ВГИКа